U.S. Post Office and Federal Building ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 U.S. Post Office and Federal Building (Denver, Colorado), NRHP-ID 73000470
 U.S. Post Office and Federal Building (La Grande, Oregon), NRHP-ID 79002149
 U.S. Post Office and Federal Building (Austin, Texas), NRHP-ID 70000771